Ма́монтова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Мамонтова, Валентина Николаевна (1895—1982) — советский селекционер.
 Мамонтова, Елизавета Григорьевна (урождённая Сапожникова; 1847—1908) — культурный и общественный деятель, собирательница предметов народного искусства, супруга Саввы Мамонтова, мать Веры Мамонтовой, знаменитой «Девочки с персиками».
 Мамонтова, Любовь Николаевна (урождённая Егорова; 1880—1972) — русская балерина и педагог, оказавшая значительное влияние на французскую балетную школу XX века.
 Мамонтова, Мария Фёдоровна (более известна как Якунчикова; 1863—1952) — русская художница в области декоративно-прикладного искусства, специалист по народным художественным промыслам.
 Мамонтова, Наталья Николаевна (1953—2008) — российский искусствовед. Мамонтова-Шашина, Мария Ивановна (1890—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.

 См. также 
 Мамонтово
 Мамонтовая